Bunde steht für:

 Bunde, Gemeinde in Niedersachsen
 Bunde (Niederlande), Dorf in der niederländischen Gemeinde Meersen

Bunde ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Bunde (* 1947), deutscher theoretischer Physiker
 Arthur Bunde, preußischer Verwaltungsbeamter
 Dagmar Bunde (* 1967), deutsche Jazzsängerin und Komponistin
 Gustav Richard Bunde (1851–1906), deutscher Rittergutsbesitzer und konservativer Politiker
 Heinrich Bunde (1825–1893), deutscher Rittergutsbesitzer und konservativer Politiker
 Henner Bunde (* 1964), deutscher Historiker, Kunsthistoriker, politischer Beamter und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Bunte (Begriffsklärung)